Newski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jaroslawitsch Newski (* um 1220; † 1263), russischer Fürst der Rurikiden-Dynastie
 Nikolai Alexandrowitsch Newski (1892–1945), russischer Sprachwissenschaftler
 Sergei Arsenjewitsch Newski (1908–1938), russisch-sowjetischer Botaniker (wiss. Sergei Arsenjevic Nevski)
 Sergej Pawlowitsch Newski (* 1972), russischer Komponist
 Wladimir Iwanowitsch Newski (1876–1937), russischer Revolutionär, Politiker und Historiker

Siehe auch:

 Newski-Prospekt, Straße im historischen Zentrum Sankt Petersburgs
 Newski Prospekt, U-Bahnhof der Metro Sankt Petersburg an der Linie 2
 Newski-Werft, Werft in Sankt Petersburg
 Alexandro-Newski, Ortschaften in Russland
 Alexander-Newski-Kirche (Alexander-Newski-Kathedralen und -Kirchen), Kirchen, die nach Alexander Jaroslawitsch Newski benannt sind
 Alexander-Newski-Kloster, russisch-orthodoxes Kloster in Sankt Petersburg
 Ploschtschad Alexandra Newskowo-1, U-Bahnhof der Metro Sankt Petersburg an der Linie 3
 Ploschtschad Alexandra Newskowo-2, U-Bahnhof der Metro Sankt Petersburg an der Linie 4 („Prawobereschnaja-Linie“) 
 Aleksandr Nevskiy, Flusskreuzfahrtschiff
 Alexander_Newski, Film von Sergei Eisenstein
 Alexander-Newski-Orden, Auszeichnung